Eredivisie 2015/16 (mannenvoetbal)
 Eredivisie 2015/16 (vrouwenvoetbal)